Jantsch ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Jantsch (1929–1980), österreichischer Astrophysiker
 Franz Jantsch (1909–2006), österreichischer katholischer Priester und Autor
 Gustav Jantsch (1882–1954), österreichischer Chemiker
 Hans Heinrich Jantsch (1918–1994), österreichischer Arzt, Prof. f. Physikalische Medizin, Univ. Wien
 Heinrich Jantsch (1845–1899), österreichischer Schauspieler

 Marlene Jantsch (1917–1994), österreichische Ärztin und Medizinhistorikerin tschechoslowakischer Staatsbürgerschaft
 Wolfgang Jantsch (* 1946), österreichischer Experimentalphysiker an der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz

 Jančí (Jantsch), Ortsteil von Březová, Okres Opava, Tschechien